Гран-при Лаллы Мерьем 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2007 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Фесе, Марокко — с 14 по 20 мая 2007 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Саня Мирза (№ 49 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Милагрос Секера со второй попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Александра Возняк уступает свой дебютный финал турнира ассоциации.

Парный разряд 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый раунд
| RD2=Четвертьфиналы
| RD3=Полуфиналы
| RD4=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В.Кинг  С.Мирза
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=[10]| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А.Кудрявцева  О.Савчук
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=7| RD1-score02-3=[8]
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К.Хориатопулос  А.Ролле
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=

Факты 
 Ваня Кинг выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Саня Мирза выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2007
 WTA 4-я категория
 Гран-при Хассана II 2007

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Марокко
Теннис
Май 2007 года
2007